De Abelisauridae zijn een groep theropode dinosauriërs behorend tot de Ceratosauria.

Een familie Abelisauridae werd in 1985 benoemd door José Bonaparte om Abelisaurus een plaats te geven.

Een eerste definitie als klade werd gegeven door Novas in 1997: de laatste gemeenschappelijke voorouder van Abelisaurus comahuensis, Carnotaurus sastrei, Xenotarsosaurus bonapartei, Indosaurus matleyi, Indosuchus raptorius en Majungasaurus crenatissimus, en al zijn afstammelingen. In 1998 gaf Paul Sereno ook een definitie als nodusklade maar nu met alleen Abelisaurus en Carnotaurus als verankerende geslachten. In 2003 gaf Wilson echter een afwijkende definitie als stamklade: de groep bestaande uit Carnotaurus sastrei en alle soorten nauwer verwant aan Carnotaurus dan aan Noasaurus leali. Sereno viel hem in 2005 bij omdat zo de Abelisauroidea fraai strikt in Abelisauridae en Noasauridae konden worden opgesplitst en voorkomen werd dat een basale soort als Rugops geen plaats kon vinden in de Abelisauridae, hoewel hij wel altijd een abelisauride genoemd wordt. Sereno gaf een voorzichtiger definitie waarin vele andere groepen uitgesloten werden, zodat voorkomen zou worden dat ze onbruikbaar zou raken als de analyses een heel andere plaats voor de Abelisauridae zouden aangeven: de groep bestaande uit Carnotaurus sastrei Bonaparte 1985, en alle soorten nauwer verwant aan Carnotaurus dan aan Noasaurus leali Bonaparte and Powell 1980, Coelophysis bauri (Cope 1889) of de huismus Passer domesticus (Linnaeus 1758).

Mogelijke Abelisauridae zijn:

ABELISAURIDAE
Ilokelesia (Argentinië)
Kryptops (Niger)
Rugops (Niger)
Abelisaurus (Argentinië)
Ekrixinatosaurus (Argentinië)
Indosaurus (India)
Indosuchus (India)
Carnotaurinae
Majungasaurus (Madagaskar)
Rajasaurus (India)
Carnotaurini
Aucasaurus (Argentinië)
Carnotaurus (Argentinië)
Pycnonemosaurus (Brazilië)

De bekende Abelisauridae zijn middelgrote roofsauriërs uit het Aptien tot het Maastrichtien van Zuid-Amerika, Afrika, Madagaskar en India, (sub)continenten die zich van het supercontinent Gondwana hebben afgescheiden.

Een mogelijke stamboom is deze van Sereno uit 2004:

Neoceratosauria